Сьйора́к-ан-Периго́р, Сьйорак-ан-Періґор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 50 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 484 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 931,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сьйорак-ан-Перигор на сайті французького Національного інституту географії
 Сьйорак-ан-Перигор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сьйорак-ан-Перигор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сьйорак-ан-Перигор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сьйорак-ан-Перигор на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь